Paulo Celso Miceli (Nasceu em São Paulo) é um historiador brasileiro e professor da Universidade Estadual de Campinas e autor de mais de 30 livros e centenas de artigos.

Biografia
Graduado e licenciado em História pela Universidade de São Paulo (1975); em 1984, obtém mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Ciência Humanas (1992) e livre-docência (2010) em História Moderna, também pela Universidade Estadual de Campinas. Atua como Professor Convidado livre-docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas desde 2012.

A partir de 2008, passou a ser consultor da UNESCO no projeto sobre Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (Área de Ciências Humanas).

Linha de pesquisa
Desenvolve trabalhos de história cultural embasados em Subjetividade, Gênero, Cartografias e Cultura Material.

Obras
Lista incompleta.

-História moderna

O desenho dp Brasil e o Teatro do Mun

-Além da fábrica

O tesouro dos mapas

O Mito do herói nacional
Por outras Histórias do Brasil
O Feudalismo
As Revoluções Burguesas
O ponto onde estamos

Professores da Universidade Estadual de Campinas
Historiadores do estado de São Paulo
Alunos da Universidade de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo